Miejscowości w USA:
 McMullen – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Pickens
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo McMullen (ang. McMullen County) – w stanie Teksas